DeSoto (o De Soto) hace referencia a varios artículos:

Lugares

En Argentina
 Villa de Soto, localidad del departamento Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba (Argentina).

En España
 Rincón de Soto, municipio de la comunidad autónoma de La Rioja
 Puebla de Soto, pedanía del municipio de Murcia

En México
 Pachuca de Soto (municipio), Estado de Hidalgo (México)
 Pachuca de Soto, ciudad cabecera del municipio homónimo y capital del Estado de Hidalgo

En Estados Unidos
 Condado de DeSoto (Florida)
 Desoto Lakes, lugar designado por el censo, condado de Sarasota, Florida.
 Condado de DeSoto (Misisipi)
 DeSoto (Texas), ciudad
 De Soto (Georgia), pueblo
 Municipio de De Soto (condado de Jackson, Illinois)
 De Soto (Kansas), ciudad
 Parroquia de De Soto, Luisiana.
 De Soto (Misuri), condado de Jefferson
 De Soto (Wisconsin), villa del condado de Crawford

Personas
 Domingo de Soto (1494-1570), teólogo español.
 Hernando de Soto (1500-1542), conquistador español.
 Hernando de Soto Polar (n. 1941), economista y político peruano.

Además
 DeSoto (automóvil), marca, ya desaparecida, de automóviles, perteneciente a la empresa Chrysler Group LLC.
 DeSoto Records, sello musical.
 Arroyo de Soto, curso de agua que atraviesa el departamento de Paysandú (Uruguay).
 Banco de Soto S.A., entidad bancaria española, ya desaparecida.
 El mazapán de Soto, variedad de mazapán.